El conjunto teórico del predeterminismo biológico está conformado por una diversidad de postulados que establecen una relación directa entre determinados patrones genéticos y las diferencias en cuanto a determinados factores psicológicos propios del ser humano como pueden ser la personalidad, las tendencias conductuales, las respuestas emotivas o la inteligencia.

Este pensamiento, predominante hasta los inicios del siglo XX aceptaba que el hombre sufría de una serie de cambios cualitativos por lo que el desarrollo era visto como una maduración biológica. Representantes de esta corriente son Rousseau y Pestalozzi

Genética
Términos de psicología